Greed, film de Erich von Stroheim de 1924, parmi les plus longs par leur durée.
Greed, film de Michael Winterbottom de 2019.
 Greed, album du groupe Swans de 1986.
 Greed, jeu télévisé de 1999-2000.
 WCW Greed, manifestation télédiffusée de catch de 2001.